Mayenne ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Mayenne, Fluss in Frankreich
 nach dem Fluss benanntes Verwaltungsgebiet Département Mayenne
 nach dem Fluss benannte Kleinstadt, siehe Mayenne (Stadt)
 nach der Kleinstadt benanntes Verwaltungsgebiet Arrondissement Mayenne

Mayenne ist der Name folgender Personen:
 Charles II. de Lorraine, duc de Mayenne (1554–1611), Herzog von Mayenne und Graf von Maine
 Henri de Mayenne (1578–1621), Herzog von Mayenne